IRI steht für:
 Internationalized Resource Identifier, internationalisierte Form der Uniform Resource Identifier (URI) nach RFC 3987
 International Republican Institute
 Iran, olympisches Länderkürzel (englisch: Islamic Republic of Iran, deutsch: Islamische Republik Iran)
 Istituto per la Ricostruzione Industriale SpA, italienische Staatsholding für industrielle Beteiligungen
 International Reference Ionosphere, Ionosphärenmodell, siehe Ionosphäre#Modelle
 Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht Münster
 Institut für Rechtsinformatik (Hannover)
 Institut für Rechtsinformatik (Saarbrücken)
 International Reference Ionosphere, wissenschaftliches Projekt der International Union of Radio Science (URSI) und des Committee on Space Research (COSPAR)
 International Roughness Index, eine Größe der Dimension Zahl zur Beschreibung der Ebenheit einer Straße
 Islamic Research Institute, Institut der International Islamic University (IIUI) in Islamabad
 Italian Rotors Industries, ehemaliger italienischer Hubschrauberhersteller
 Iringa Airport (IATA-Code), Flugplatz von Iringa, Region Iringa, Tansania
 IRI Consultants, US-amerikanische Beratungsfirma für Personalmanagement und Union Busting

Iri steht für:
 Iri-Hor, prädynastischer altägyptischer König
 Iri (Fluss), Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
 Iri, früherer Name der Stadt Iksan, Südkorea

iri steht für:
 Irigwe (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Irigwe in Plateau (Nigeria)

Abkürzung